Zu den Strecken des Fahrplanfelds 653 (Aarau–Lenzburg/Othmarsingen–Wohlen–Rotkreuz–Immensee–Arth-Goldau) siehe:

 Heitersbergstrecke (Aarau–Lenzburg–Othmarsingen)
 Aargauische Südbahn (Lenzburg/Othmarsingen–Wohlen–Rotkreuz–Immensee)
 Gotthardbahn (Immensee–Arth-Goldau)

600…